Успенское 1-е — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района